Гавасупай:

 Гавасупай — індіанське плем'я, що мешкає в північно-західній частині штату Аризона, США
 Гавасупай — один з водоспадів ущелини Хавасу (Havasu Creek), притоки Великого Каньйону
 Гавасупай — індіанська резервація для племені гавасупай в окрузі Коконіно, штат Аризона, США